Эспи́риту Са́нто:
 Эспириту-Санто () — крупнейший остров в составе государства Вануату
 Эспириту-Санту () — штат в Бразилии